Trois championnats de hockey sur glace ont porté ou portent ce nom :
 Extraliga tchécoslovaque : lors de la saison 1992-1993 
 Extraliga tchèque : depuis la saison 1993-1994
 Extraliga slovaque : depuis la saison 1993-1994

Homonymie